Louise Emmons ist der Name folgender Personen:

* Louise Emmons (Schauspielerin) (geb. Louise A. Atkinson; 1852/1861–1935), deutschamerikanische Schauspielerin 
 Louise H. Emmons (Louise Hickok Emmons; * 1943), US-amerikanische Zoologin